Sillico bezeichnet:
 Sillico (Toskana), einen Ortsteil von Pieve Fosciana, Provinz Lucca, Toskana, Italien
 Sillico (Fluss), einen linken Zufluss des Serchio in der Provinz Lucca, Toskana, Italien